Fort Rucker, een plaats in de Amerikaanse staat Alabama

Personen:
 Eric Rucker Eddison (1882-1945), een Brits schrijver
 Hans Rucker (1931-2011), een Duits beeldhouwer
 Joachim Rücker (1951), een Duits diplomaat
 Lamman Rucker (1971), een Amerikaans acteur
 Rudy Rucker (1946), een Amerikaans computerwetenschapper en auteur
 Ursula Rucker, een dichteres, zangeres en liedjesschrijver